Die 1. Division 1945/46 war die erste Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde.

Modus 
Zehn Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 18 Spiele absolvierte. Der Tabellenführende nach Saisonende war dänischer Meister.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1945 46
Fußballsaison 1945/46